Валенти́н Генна́дійович Кова́льський ( , м. Житомир — , м. Житомир) — молодший сержант, командир відділення-снайпер 95-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
Службу за призовом відбув у Донецьку, у військах МВС. Після служби вступив на заочне відділення одного з житомирських університетів, на фах інженера-механіка.

27 липня 2014 липня колона, в котрій рухався й Валентин, потрапила в засідку біля м. Торез, недалеко Савур-могили. Куля снайпера важко скалічила воїна: увійшовши в стегно, пробила таз, пройшла навиліт та, зрикошетивши від бронежилета, пошкодила кишківник. Операцію було зроблено лише через 9 годин після поранення, в Харкові, куди Валентин потрапив вже з важким перитонітом. Загалом переніс 8 операцій в клініках Харкова, Києва та Львова, ще три — в клініці в Ізраїлі. 

Після операцій проходив курс реабілітації, мріяв про повернення до війська. Однак, 5 травня 2017 року, після ускладнення, помер від інсульту в Житомирській лікарні. 

Похований в Житомирі, на Смолянському цвинтарі.

Залишилась донька, мати та вітчим-інвалід.

Нагороди та вшанування 
 24 травня 2015 року в місті Житомир, на будівлі школи — вулиця Східна, 65 — де навчався Валентин, встановлено меморіальну дошку.

Примітки 

Поховані в Житомирі